Idrætsforeningen Skjold henviser til flere artikler:
 Idrætsforeningen Skjold Birkerød – en idrætsforening i Birkerød.
 Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge – en idrætsforening i Skævinge.
 Idrætsforeningen Skjold (Sæby) – en idrætsforening i Sæby.

Se også 
 Fodboldforeningen Skjold – det tidligere navn (1907-1930) for Kjellerup Idrætsforening.
 Sportssammenslutningen Skjold – en sportsklub i Glud.
 Boldklubben Skjold – en fodboldklub på Østerbro i København.
 Roklubben Skjold – en roklub i København.
 Kajakklubben Skjold – en kajakklub i Århus.
 Kegleklubben Skjold – en kegleklub i Kolding.
 Skjold Idrettslag – en idrætsforening i Grinde, Norge.